Franciaország
Saint-Antonin, település Alpes-Maritimes megyében
Saint-Antonin, település Gers megyében